Bitva o Šanghaj se může vztahovat k několika historickým událostem:
 Bitva o Šanghaj (1861) – bitva během povstání tchaj-pchingů
 Bitva o Šanghaj (1932) – čínsko-japonské střetnutí následující po mukdenském incidentu
 Bitva o Šanghaj (1937) – jedno z prvních střetnutí druhé čínsko-japonské války
 Bitva o Šanghaj (1949) – jedna z bitev závěrečné fáze čínské občanské války